Фанни Ингеборг Матильда Брате, в девичестве Экбом, (; 26 февраля 1862 года — 24 апреля 1940 года) — шведская художница. Картины Фанни Брайт созданы под влиянием шведского художника Карла Ларссона, её работы воспевают идиллию семейной жизни.

Биография 
Фанни Брате была дочерью Джона Фредерика Оскара Густава Экбома (Johan Fredric Gustaf Oscar Ekbom), служащего Карла Шведского, герцога Вестергётландского. В 1880 году, в возрасте восемнадцати лет она была принята в Королевскую академию свободных искусств. В 
1887 году совершила ознакомительную поездку в Париж. В 1889 году побывала в Германии, Дании, Норвегии, Англии, Австрии и Италии.

В 1887 году Фанни  вышла замуж за Эрике Брате (1857-1924). У них в семье были четыре дочери: Астрид (1888-1929), Торунь (1891-1993), Рагнхильд (1892-1894), Ингегерд (1899-1952). Выйдя замуж, она была вынуждена оставить живопись, но продолжила свое участие в шведском мире искусств в качестве покровителя других художников. 

В 1891 году Брате стала членом ассоциации художников Svenska Konstnärernas Förening.

Работы 

Художница работала в жанрах пейзажа, интерьерной картины, натюрморта, портрета. 

Самым известным произведением художницы является картина Namnsdag («В день праздника»), написанная в 1902 году. В настоящее время она хранится в шведском Национальном музее изобразительных искусств. Среди её лучших работ «Слепая старуха» (1903), «Свободная минута» и др.

Фанни Брате является тонким детским психологом, в ее картинах дети играют в игры, подсматривают за другими детьми, ссорятся, с увлечением рисуют. В них можно найти черты, напоминающие интимный французский портрет художника Эжена Карриере, сюжеты из семейной жизни шведского художника Карла Ларссона.

В 1943 году в Национальном музее Швеции состоялось открытие персональной выставки художницы, на которой было представлено 126 ее работ. Фанни Брате рисовала маслом и акварелью. Ее работы, показывающие жизнь людей в Швеции XIX века, являются важным элементом культурного наследия страны.

В настоящее время картины художницы находятся в Национальном музее Швеции, Гётеборгском художественном музее, в Музее северных стран, в частных коллекциях.

Выставки 
 Выставка Müsse el Grinden, Международная выставка искусств, Мюнхен, 1892.
 Стокгольмская выставка, 1897.
 Выставка в Большая выставка искусств, Берлин, 1900.
 «Женское искусство» на выставке Ассоциации шведских художников, 1909.
 Выставка «Они отправились в Париж» — в художественной галерее Liljevalchs konsthall.

Галерея

Ссылки 
 Fanny I M Brate (f. Ekbom)

Примечания 

Родившиеся в 1862 году
Умершие в 1940 году
Художницы XIX века
Художницы XX века
Художницы Швеции